Gornja Dubrava (Gornji Mihaljevec), plaats in de gemeente Gornji Mihaljevec in de Kroatische provincie Međimurje.
 Gornja Dubrava (Zagreb), stadsdeel van de Kroatische hoofdstad Zagreb.